Аои — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аои, Сёта — японский певец, сэйю и актёр.
 Аой, Сола или Аой, Сора (11.11.1983) — псевдоним японской порноактрисы.
 Аои, Эйр (род. 1988) — японская поп-певица и автор песен.
 См. также 
 Аой как имя